Blécourt (Haute-Marne)
Blécourt (Noorderdepartement)